Triglav oder Triglaw bezeichnet

 Triglav, höchster Gipfel Sloweniens und der Julischen Alpen (2864 m)
 Triglaw, slawische Gottheit
 (2522) Triglav, Asteroid
 Triglav-Kaserne Viktor Emanuel III.,  Ruine einer militärischen Festung in Slowenien
 Nationalpark Triglav, Nationalpark in Slowenien
 Triglav (Studentenverbindung), ehemalige slowenische Studentenverbindung in Graz
 Triglawbrücke, Straßenbrücke in Berlin-Rahnsdorf

siehe auch
 Trieglaff